Jack Lewis (1884-1956) – giocatore di baseball statunitense
Jack Lewis (1924-2009) – sceneggiatore e attore statunitense
Jack Lewis (1928-2004) – chimico britannico
Jackie Lewis (n. 1936) – ex pilota automobilistico inglese
Jack Lewis – calciatore gallese
Jack Lewis – cavaliere irlandese